Марко Боччи (; настоящее имя — Марко Боччиолини, ; род. 4 августа 1978, Маршано) — итальянский  театра, кино и телевидения, , . Больше всего известен по ролям в телевизионных сериалах «Криминальный роман» и «Антимафия. Палермо сегодня».

Биография 
Изучал актерское мастерство в Консерватории театрального драматического искусства «La Scaletta» в Риме. На театральной сцене с 2000 года. В 2001 году начал сниматься на телевидении и в кино. Настоящий успех принесли роли полицейских в популярных телесериалах «Криминальный роман» по книге Джанкарло Де Катальдо и «Антимафия. Палермо сегодня».

Успешными оказались и такие его актерские работы, как телефильм «Тысяча и одна ночь. Аладдин и Шахерезада» (2012) с участием Ванессы Эсслер и Пас Вега, комедия «Извините, если я существую!» (2014) с Раулем Бова и Паолой Кортеллези и драма с элементами эротики «Мне необходимо быть вместе с тобой» (2015), где он сыграл вместе с Клаудией Джерини.

В 2016 году опубликовал роман «A Tor Bella Monaca non piove mai» (на другие языки не переводился). В 2019 году завершил съемки одноименного фильма (в русском переводе «Этот безумный мир»), где выступил как режиссер и сценарист. Главные роли исполнили Либеро Де Рьенцо, Антония Лискова и Андреа Сарторетти.

В октябре 2020 года вышел его второй роман «In provincia si sogna sbagliato».

В сентябре 2021 года награждён премией Гвидо Челано как лучший театральный исполнитель за роль в спектакле «Lo Zingaro».

Личная жизнь 

В 2013 году встречался с певицей Эммой Марроне.

С 5 июля 2014 года женат на актрисе Лауре Кьятти. У пары двое сыновей — Энеа (род. 22 января 2015 г.) и Пабло (род. 8 июля 2016 г.) Вместе с женой и детьми проживает в городе Перуджа.

Избранная фильмография 
Актёр
 2006 — Борджиа/Los Borgia — Пьетро Бембо
 2008—2010 — Криминальный роман (телесериал)/Romanzo criminale. La serie — комиссар Никола Шалойя
 2009 — Прекрасное общество/La bella societa — Джорджио
 2009 — Ателье Фонтана/Atelier Fontana. Le sorelle della moda — Энрико Ланди
 2011—2013 — Антимафия. Палермо сегодня (телесериал, сезон 3—7)/Squarda antimafia. Palermo oggi — вице-комиссар Доменико Калькатерра
 2012 — Тысяча и одна ночь. Аладдин и Шахерезада/Le mille e una notte. Aladino e Sherazade — Аладдин
 2013 — К2 — гора итальянцев (телефильм)/K2 — La montagna degli italiani — Вальтер Бонатти 
 2014 — Итало Барокко/Italo — Антонио Бланко
 2014 — Извините, если я существую!/Scusate me esisto! — Николя
 2015 — Мне необходимо быть вместе с тобой/L'esigenza di unirmi ogni volta con te/Getaway of Love — Леонардо
 2016—2018 — Соло (телесериал)/Solo — Марко Пагани
 2018 — Марио Франчезе: Смерть от рук мафии (телефильм)/Delitto di mafia: Mario Francese — Джузеппе Франчезе
 2018 — Псы под прикрытием (мультфильм)/Show Dogs — Чарли (голос в итальянской версии)
 2019 — Сделано в Италии (телесериал)/Made in Italy — Джон Сасси
 2019 — Этот безумный мир/A Tor Bella Monaca non piove mai — сосед (эпизод)
 2019 — Халифская мечта/De sable et de feu — Мануэль Годой 
 2020 — Девятый калибр/Calibro 9 — Фернандо Пьяцца
 2021 — Вооруженные ублюдки/Bastardi a mano armata — Серджо
 2021 — До последнего удара (минисериал)/Fino all'ultimo battito — Диего Манчини
 2022 — Странный мир (мультфильм)/Strange World — Сёрчер Клейд (голос в итальянской версии)
Режиссёр
 2018 — Склонен к благополучию: возможно, он теряет здоровье в поисках этого (короткометражный)/Incline al benessere: forse perde la salute cercandola (также автор сценария)
 2019 — Этот безумный мир/A Tor Bella Monaca non piove mai/It's Mad World (также автор сценария на основе собственного одноимённого романа)
 2022 — Охота/La caccia (в производстве)

Роли в театре 

 «Rebus» (2000, реж. Джорджио Де Виргилис)

 «La moglie ingenua e il marito malato» (Achille Campanile) (2000, реж. Джорджио Де Виргилис)

 «Angeli danzanti» (2001, реж. Дж. Палермо Раймонди)

 «L'uomo che voleva salvare il mondo» (2001, реж. Дж. Палермо Раймонди)

 «La Lupa» (Джованни Верга) (2002, реж. Giovanni Battista Diotajuti) — Nanni Lasca

 «Come le foglie» (G. Giacosa) (2002, реж. Р. Сильвестри)

 «Il giro-tindo» (Артур Шницлер) (2003, реж. Р. Сильвестри)

 «Безумие любви/Fool for Love» (пьеса Сэма Шепарда) (2003, реж. Giovanni Battista Diotajuti)

 «Король слушает/Un re in ascolto» (Итало Кальвино) (2004, реж. Лука Ронкони)

 «Giulietta e Rahman» (по произведению Вико Фаджи) (2004, реж. Джорджио Де Виргилис) — Rahman

 «Pardi?!» (2005, реж. Лука Монти)

 «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) (2005, реж. Энрико Петронио)

 «Сирано де Бержерак» (Э. Ростан) (2006, реж. Ф. Татулли) — Кристиан

 «The Laramie Project» (Moises Kaufman) (2007, реж. Энрико Мария Ламанна)

 «Non lo dico a nessuno» (2008, реж. Лука Монти)

 «Ultima stagione in serie A» (2009, реж. Мауро Мандолини)

 «Модильяни» (2016, реж. Анджело Лонгони) — Амедео Модильяни

 «Lo Zingaro» (2020, реж. Алессандро Маджи)

Награды 
 2003 — Giffoni film Festival Award
 2015 — Telegatto speciale на Roma fiction fest.
 2015 — Premio cariddi на Кинофестивале в Таормине.
 2021 — Премия Гвидо Челано (Premio Guido Celano).

Примечания

Ссылки 
 Список ролей Марко Боччи 

Актёры телевидения Италии
Актёры театра Италии